Taschereau steht für

Personen:
 Elzéar-Alexandre Taschereau (1820–1898), kanadischer Erzbischof
 Gabriel-Elzéar Taschereau (1820–1898), kanadischer Politiker
 Ghislain Taschereau (* 1962), kanadischer Schriftsteller
 Henri-Elzéar Taschereau (1836–1911), kanadischer Richter

 Louis-Alexandre Taschereau (1867–1952), kanadischer Politiker
 Robert Taschereau (1896–1970), kanadischer Richter

Orte:
 Taschereau (Québec)